

Geografia 
 Ariel – miasto w Izraelu

Literatura 
 Ariel – postać komedii Szekspira pt. Burza
 Ariel – tom poezji Sylvii Plath wydany pośmiertnie w 1965
 Ariel – jeden z ostatnich wierszy Sylvii Plath (zamieszczony przez Teda Hughesa jako dwunasty w tomie Ariel w wydaniu z 1965)

Inne 
 Ariel (Ariel Noah) – indonezyjski muzyk
 Ariel – księżyc Urana
 Ariel – firma produkująca samochód Atom
 Ariel – imię męskie
 Ariel – anioł
 ariel – podgatunek gazeli
 Ariel – poetycka nazwa Jerozolimy
 Ariel – detergent do prania firmy Procter & Gamble
 Ariel – seria sześciu brytyjsko-amerykańskich satelitów naukowych
 Arielka – główna bohaterka filmu pt. Mała Syrenka